

Уніково — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Уніково — село в гміні Біштинек Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства